Osoby o tym nazwisku:
 Hasan Babak – irański zapaśnik, olimpijczyk
 Iwan Babak – radziecki lotnik wojskowy

Osoby o tym imieniu:
 Babak – perski przywódca churramitów z IX wieku
 Babak Rafati – niemiecki sędzia piłkarski
 Babak Ghorbani – irański zapaśnik

Inne:
 Babək – miasto w zachodnim Azerbejdżanie

Zobacz też:
 Szahr-e Babak – miasto w południowym Iranie